Gminy w USA:
 Village (ang. Village Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Columbia
 Village (ang. Village Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Village (ang. Village Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren